Лирој има више значења:
 Лирој (Алабама)
 Лирој (Тексас)
 Лирој (Канзас)